Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — православный храм в селе Краснохолм Оренбургской области. Относится к Оренбургской епархии Русской Православной Церкви.

История 
Церковь построена в 1909—1913 году на пожертвования казаков станицы Краснохолмской, освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1930-х годах храм Покрова Пресвятой Богородицы был закрыт и занят под амбар, а священнослужители и верующие подверглись гонениям и репрессиям.

По благословению архиепископа Оренбургского и Бузулукского Валентина в 2001 году возобновлены Богослужения в здании храма.

Чтимые иконы прихода 
 Икона Матери Божией «Табынская», «Казанская»
 Икона Св. Иоасафа Белгородского
 Икона Св. Николая Чудотворца
 Икона Ах. Михаила и Арх. Гавриила

Примечания 

Храмы Оренбургской области
Краснохолм
Краснохолм
Краснохолм